Die Iran International 2007 im Badminton fanden vom 2. bis zum 5. Februar 2007 statt.

Sieger und Platzierte

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=C6B8EA4A-4A46-42C2-A052-9548D4EC3BC4

2007
Badminton 2007